Orgeval (Aisne)
Orgeval (Yvelines)